Біг-біт (рок-музика) — напрямок у рок-музиці кінця 1960-х років
 Біг-біт (електронна музика) — напрямок у електронній музиці кінця 1990-х років